Oberes Tor steht für
 Oberes Tor (Abenberg)
 Oberes Tor (Aichach)
 Oberes Tor (Hahnbach)
 Oberes Tor (Merkendorf)
 Oberes Tor (Mindelheim)
 Oberes Tor (Ochsenfurt)
 Oberes Tor (Öhringen)
 Oberes Tor (Pappenheim)
 Oberes Tor (Volkach)
 Oberes Tor (Waldshut)
 ein Tor im Schloss Bad Homburg

Siehe auch
 Obertor